Демократическо-республиканская партия (США)
 Партия «Свободная Корея»